Here's Where the Strings Come In è il quinto album in studio del gruppo musicale statunitense Superchunk, pubblicato nel 1995.

Tracce
Hyper Enough – 3:31
Silverleaf and Snowy Tears – 5:16
Yeah, It's Beautiful Here Too – 3:45
Iron On – 3:51
Sunshine State – 5:00
Detroit Has a Skyline – 2:50
Eastern Terminal – 5:54
Animated Airplanes Over Germany – 4:13
Green Flowers, Blue Fish – 3:51
Here's Where the Strings Come In – 3:52
Certain Stars – 5:54

Collegamenti esterni